

Saint chrétien 
Bie est un nom propre qui peut désigner :
 Bie  () ou Béat, ermite à Laon et évangélisateur de cette partie de la Picardie ; fêté le 9 mai.

Patronyme 

 Henriette Bie Lorentzen (1911-2011), résistante et féministe norvégienne.

Toponyme 

 Bie, une localité de la commune de Katrineholm en Suède.

Sigle 

BIE est un sigle qui peut faire référence à :
 Bureau international d'éducation, une organisation créée à Genève en 1925 ;
 Bureau international des Expositions, une organisation intergouvernementale chargée de superviser les expositions internationales créée en 1928.

Code 
BIE est un code qui peut faire référence à :
  ;
 .

Références 

Code